O Torneio Hexagonal do México de 1968 foi um torneio disputado na Cidade do México, no Estádio Azteca, contando com 6 participantes: Botafogo (campeão invicto do torneio), Seleção do México, Estrela Vermelha (Iugoslavia), Ferencváros (Hungria), Toluca (México) e a Seleção de Jalisco.https://www.ime.usp.br/~sw/titulos.html

Jogos do campeão
06 de fevereiro de 1968
Botafogo 2 x 1 Toluca

Gols do Botafogo: Roberto  e Jairzinho 

11 de fevereiro de 1968 
Botafogo 2 x 2 Estrela Vermelha

Gols do Botafogo: Roberto  e Jairzinho 

18 de fevereiro de 1968 
Botafogo 4 x 0 Seleção de Jalisco

Gols do Botafogo: Roberto  (2) e Jairzinho  (2).

22 de fevereiro de 1968 
Botafogo 1 x 0 Seleção do México

Gol do Botafogo: Jairzinho 

25 de fevereiro de 1968 
Botafogo 3 x 1 Ferencváros

Gols do Botafogo: Jairzinho , Roberto  e Gérson

Classificação final

Jogadores do Botafogo que participaram do torneio
Goleiros: Manga, Cao.
Zagueiros: Moreira, Zé Carlos, Chiquinho Pastor, Leônidas, Dimas e Waltencir, Paulistinha.
Meias: Carlos Roberto, Gérson, Afonsinho, Rogério, Parada.
Atacantes: Roberto, Humberto, Jairzinho, Paulo Cézar e Lula.
Técnico: Zagallo.

Futebol do México